Ashland County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ashland County Courthouse (Ohio), NRHP-Nr. 79003786
 Ashland County Courthouse (Wisconsin), NRHP-Nr. 82000628